Kitt, tapasz, tömítőanyag, gitt
 KITT, a Knight Rider televíziós sorozat autójának mesterséges intelligenciája
 KITT egylet (Koncz–Illés–Tolcsvay és a Trió) magyar könnyűzenei együttes